Der Name Peney bezeichnet verschiedene geographische Objekte:

die Gemeinde Peney-le-Jorat im Schweizer Kanton Waadt
das Dorf Peney in der Gemeinde Vuiteboeuf, Kanton Waadt, Schweiz
das Dorf Peney in der Gemeinde Satigny, Kanton Genf, Schweiz